Die Abkürzung OOO steht für:
 Out of office, meist verwendet für Autoreply-Abwesenheitsnachrichten im E-Mail-Verkehr
 Out-of-order execution, in der Technischen Informatik eine Möglichkeit, Befehle in den Ausführungseinheiten eines Prozessors auszuführen
 Obschtschestwo s ogranitschennoi otwetstwennostju (Общество с ограниченной ответственностью), die russische Rechtsform der haftungsbeschränkten Gesellschaft.

OOo steht für:
 OpenOffice.org, ein freies Office-Paket, siehe Apache OpenOffice

Siehe auch 000

OOO